Autoretrat als tretze anys, pintat en 1484
 Autoretrat de Dürer (Louvre), pintat en 1493
 Autoretrat de Dürer (Prado), pintat en 1498
 Autoretrat de Dürer (Alte Pinakothek), pintat en 1500